Cach steht für:

 Cach, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Malinová im Okres Prievidza, Slowakei
 Vojtěch Cach (1914–1980), tschechoslowakischer Schriftsteller und Dramatiker

Siehe auch:
 CACH-Syndrom